La Baltic Basketball League 2013-2014 è stata la 10ª edizione della Lega Baltica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani del Šiauliai sui conterranei del Prienai.

Per la prima volta nella storia della manifestazione partecipano squadre finlandesi.

Squadre partecipanti

Formato 
Nella prima fase, denominata Regular Season, le 21 squadre sono divise in 3 gironi da 7 squadre si incontrano in partite di andata e ritorno. Le migliori 5 squadre di ogni girone, oltre alla migliore 6a in assoluto, passano alla fase successiva. Le squadre kazake disputano tutti i loro incontri in trasferta.

La Top 16 si svolgerà con scontri andata/ritorno tenendo presente una classifica complessiva della regular season. La competizione proseguirà poi sempre con scontri andata/ritorno, compresa la finale.

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Top 16

Tabellone

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
BBL MVP:  Travis Leslie,  Šiauliai

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2013-2014
 EuroChallenge 2013-2014
 ULEB Eurocup 2013-2014
 ABA Liga 2013-2014
 Lega Balcanica 2013-2014
 VTB United League 2013-2014

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
Baltic Basketball League